Schloss Petershain steht für folgende Gebäude in der Gemeinde Quitzdorf am See, Landkreis Görlitz, Sachsen:

 Altes Schloss Petershain
 Neues Schloss Petershain